Салтыко́ва, Екатери́на:
 Салтыкова, Екатерина Васильевна (урождённая княжна Долгорукова; 1791—1863) — фрейлина, гофмейстерина российского императорского двора, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины большого креста.
 Салтыкова, Екатерина Петровна (в браке Шувалова; 1743—1816) — дочь фельдмаршала графа П. С. Салтыкова, статс-дама императрицы Екатерины II, наперсница Платона Зубова.